Por IDP puede referirse a:

 Independents de Peníscola, es un partido independiente de Peñíscola (España).
 Índice de dominancia petrolera (IDP), un indicador de la Sostenibilidad energética.
  Iglesia de Dios de la Profecía, es una comunidad religiosa.